T 1000 oder T1000 steht für:
 Braun T 1000, Modell eines Weltempfängers
 T1000, Modell eines Modems von Telebit
 Pontiac T1000, amerikanisches Automodell
 T 1000, Bezeichnung der Rangiertenderlokomotive Württembergische T
 T-1000, Roboter in dem Spielfilm Terminator 2 – Tag der Abrechnung
 OS T1000, Baureihe der U-Bahn Oslo
 T1000, Modell eines Fernschreibers von Siemens 

Abkürzung